Desa Karangklesem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangklesem (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,09), Jawa Tengah, 
 Desa Karangklesem (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 109,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar